

Geografia 
Mula – comune della Spagna
Muľa – comune della Slovacchia
Mula – fiume della Spagna
Mula – fiume dell'India

Altro 
 Mula – animale domestico
 Mula – EP di Giaime del 2020
 Da Mula – famiglia patrizia veneziana